Jméno a příjmení Martin Chudý má více nositelů:
 Martin Chudý (fotbalista) (* 1989) – slovenský fotbalista
 Martin Chudý (politik) (1907–1965) – slovenský/československý pedagog a politik